

Localidades

Mancos (Colorado)

Mancos (distrito)

Veja também
São Manços

Desambiguação
Desambiguações de topônimos